An Phú (huyện in An Giang), een huyện in de Vietnamese provincie An Giang
An Phú (thị trấn in An Giang), een stad in district An Phú, provincie An Giang
An Phú (Tịnh Biên, An Giang), een xã in district Tịnh Biên, provincie An Giang
An Phú (An Khê, Gia Lai), een phường in de stad An Khê, provincie Gia Lai
An Phú (Pleiku, Gia Lai), een xã in de stad Pleiku, provincie Gia Lai
An Phú (Quảng Nam), een phường in de stad Tam Kỳ, provincie Quảng Nam
An Phú (Củ Chi, Ho Chi Minhstad), een xã in district Củ Chi, Ho Chi Minhstad
An Phú (Quận 2, Ho Chi Minhstad), een phường in district Quận 2, Ho Chi Minhstad
An Phú (Cần Thơ), een phường in district Ninh Kiều, Cần Thơ
An Phú (Phú Yên), een xã in de stad Tuy Hoà, provincie Phú Yên
An Phú (Hanoi), een xã in district Mỹ Đức, Hanoi
An Phú (Bình Dương), een xã in district Thuận An, provincie Bình Dương
An Phú (Bình Phước), een xã in district Hớn Quản, provincie Bình Phước
An Phú (Yên Bái), een xã in district Lục Yên, provincie Yên Bái
An Phú (eiland), een riviereiland in An Giang, Vietnam

Zie ook:
 Ân Phú, een xã in huyện Vũ Quang in de provincie Hà Tĩnh.